U 300 oder U-300 bzw. U300 steht für:

 U 300 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 300, eine Untergruppe der Uisko-Klassen (1950er bis 1990er-Jahre), eine Marine-Schiffsklasse der Verteidigungskräfte Finnlands.
 U 300, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 300, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 300 mm Steghöhe.
 U 300, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U300